

Європейська зона 
 (Детальніше)

Плей-оф

Азія 
 (Детальніше)

Плей-оф

Африка

Південна Америка 
 (Детальніше)

Північна Америка 
 (Детальніше)

Океанія 
 (Детальніше)

Плей-оф

Плей-оф: Південна Америка — Океанія

Плей-оф: Азія — Північна Америка

Посилання 
 2006 FIFA World Cup на FIFA.com  

Чемпіонат світу з футболу 2006